|-
| 22601 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22602 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22603 Davidoconnor ||  || 19 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22604 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22605 Steverumsey ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22606 - ||  || 25 aprilie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 22607 - ||  || 25 aprilie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 22608 - ||  || 1 mai 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 22609 - ||  || 1 mai 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 22610 - ||  || 6 mai 1998 ||  || 
|-
| 22611 Galerkin || 1998 KB || 17 mai 1998 ||  || 
|-
| 22612 Dandibner ||  || 22 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 22613 Callander ||  || 22 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 22614 - ||  || 24 mai 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 22615 - ||  || 24 mai 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 22616 Bogolyubov ||  || 23 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 22617 Vidphananu ||  || 23 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 22618 Silva Nortica ||  || 28 mai 1998 || Kleť || Kleť
|-
| 22619 Ajscheetz ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22620 - ||  || 23 mai 1998 ||  || 
|-
| 22621 Larrybartel ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22622 Strong ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22623 Fisico ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22624 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22625 Kanipe ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22626 Jengordinier ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22627 Aviscardi ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22628 Michaelallen ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22629 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22630 Wallmuth ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22631 Dillard ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22632 DiNovis ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22633 Fazio ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22634 - ||  || 22 iunie 1998 ||  || 
|-
| 22635 - ||  || 19 iunie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22636 - ||  || 25 iunie 1998 ||  || 
|-
| 22637 - ||  || 24 iunie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22638 Abdulla ||  || 24 iunie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22639 Nickanthony ||  || 24 iunie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22640 Shalilabaena ||  || 24 iunie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22641 - ||  || 24 iunie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22642 - || 1998 NV || 15 iulie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 22643 - ||  || 20 iulie 1998 || Caussols || 
|-
| 22644 Matejbel ||  || 27 iulie 1998 ||  || , 
|-
| 22645 Rotblat ||  || 26 iulie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 22646 - ||  || 26 iulie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 22647 Lévi-Strauss ||  || 26 iulie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 22648 - ||  || 26 iulie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 22649 - ||  || 27 iulie 1998 || Reedy Creek || 
|-
| 22650 - ||  || 29 iulie 1998 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 22651 - || 1998 QW || 19 august 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 22652 - ||  || 19 august 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 22653 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22654 ||  || 22 august 1998 ||  || 
|-
| 22655 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22656 Aaronburrows ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22657 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22658 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22659 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22660 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22661 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22662 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22663 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22664 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22665 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22666 Josephchurch ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22667 - ||  || 25 august 1998 ||  || 
|-
| 22668 - ||  || 26 august 1998 || Višnjan Observatory || Višnjan Observatory
|-
| 22669 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22670 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22671 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22672 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22673 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22674 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22675 Davidcohn ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22676 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22677 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22678 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22679 Amydavid ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22680 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22681 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22682 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22683 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22684 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22685 Dominguez ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22686 Mishchenko ||  || 20 august 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 22687 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22688 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22689 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22690 - ||  || 19 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22691 - ||  || 26 august 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 22692 Carfrekahl ||  || 26 august 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 22693 - ||  || 26 august 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 22694 Tyndall ||  || 26 august 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 22695 - ||  || 26 august 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 22696 - ||  || 25 august 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 22697 Mánek || 1998 RM || 7 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 22698 - ||  || 10 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 22699 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22700 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-